Commercial am Anfang der Firmierung steht für folgende Unternehmen:

 Commercial Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1903–1904)
 Commercial Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1908)
 Commercial Engineering Laboratories, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1909–1914)
 Commercial Bank of Australia, Bank in Australien
 Commercial Bank of Ethiopia, Bank in Äthiopien
 Commercial Aircraft Corporation of China, chinesischer Flugzeughersteller
 Commercial Metals Company, amerikanischer Stahlhersteller